Lydia Thompson peut désigner :
 Lydia Thompson (1838-1908), actrice, danseuse et productrice de théâtre anglaise ;
 Lydia Thompson (née en 1992), joueuse anglaise de rugby à XV.